Ruprecht av Pfalz kan syfta på:

 Ruprecht I av Pfalz (1309–1390), pfalzgreve vid Rhen, kurfurste av Pfalz
 Ruprecht II av Pfalz (1325–1398), kurfurste av Pfalz
 Ruprecht III av Pfalz (1352–1410), kurfurste av Pfalz, tysk kung
 Ruprecht Pipan (1375–1397), kurprins av Pfalz
 Ruprecht av Pfalz-Simmern (1420–1478), biskop av Strassburg
 Ruprecht av Pfalz (1427–1480), biskop av Köln
 Ruprecht av Pfalz-Mosbach (1437–1465), biskop av Regensburg
 Ruprecht av Pfalz-Simmern (1461–1507), biskop av Regensburg
 Ruprecht av Pfalz (1481–1504), biskop av Freising
 Ruprecht av Pfalz-Veldenz (1506–1544), greve av Veldenz
 Rupert av Pfalz (1619–1682), prins av Pfalz, hertig av Cumberland och brittisk general